

479001-479100 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 479001 || || 25 de setembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=002 bgcolor=#E9E9E9
| 479002 || || 26 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=003 bgcolor=#E9E9E9
| 479003 || || 19 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=004 bgcolor=#E9E9E9
| 479004 || || 15 de gener de 2009 || XuYi || PMO NEO ||  ||  —
|-id=005 bgcolor=#d6d6d6
| 479005 || || 17 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=006 bgcolor=#E9E9E9
| 479006 || || 9 de maig de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=007 bgcolor=#E9E9E9
| 479007 || || 8 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=008 bgcolor=#E9E9E9
| 479008 || || 1 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=009 bgcolor=#E9E9E9
| 479009 || || 14 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=010 bgcolor=#E9E9E9
| 479010 || || 3 de desembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=011 bgcolor=#E9E9E9
| 479011 || || 18 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=012 bgcolor=#d6d6d6
| 479012 || || 13 de novembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=013 bgcolor=#E9E9E9
| 479013 || || 22 de desembre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=014 bgcolor=#d6d6d6
| 479014 || || 19 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=015 bgcolor=#d6d6d6
| 479015 || || 25 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=016 bgcolor=#E9E9E9
| 479016 || || 6 de gener de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=017 bgcolor=#d6d6d6
| 479017 || || 12 de desembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=018 bgcolor=#d6d6d6
| 479018 || || 12 de novembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=019 bgcolor=#E9E9E9
| 479019 || || 14 d'agost de 2007 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=020 bgcolor=#E9E9E9
| 479020 || || 11 de desembre de 2012 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=021 bgcolor=#E9E9E9
| 479021 || || 15 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=022 bgcolor=#E9E9E9
| 479022 || || 6 de desembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=023 bgcolor=#E9E9E9
| 479023 || || 3 de novembre de 1999 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=024 bgcolor=#d6d6d6
| 479024 || || 18 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=025 bgcolor=#d6d6d6
| 479025 || || 3 de gener de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=026 bgcolor=#d6d6d6
| 479026 || || 20 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=027 bgcolor=#E9E9E9
| 479027 || || 14 de novembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=028 bgcolor=#d6d6d6
| 479028 || || 2 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=029 bgcolor=#E9E9E9
| 479029 || || 12 de novembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=030 bgcolor=#FA8072
| 479030 || || 31 d'octubre de 1999 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=031 bgcolor=#d6d6d6
| 479031 || || 13 de gener de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=032 bgcolor=#d6d6d6
| 479032 || || 5 de gener de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=033 bgcolor=#E9E9E9
| 479033 || || 10 de desembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=034 bgcolor=#d6d6d6
| 479034 || || 11 de desembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=035 bgcolor=#E9E9E9
| 479035 || || 19 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=036 bgcolor=#E9E9E9
| 479036 || || 22 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=037 bgcolor=#d6d6d6
| 479037 || || 16 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=038 bgcolor=#d6d6d6
| 479038 || || 17 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=039 bgcolor=#E9E9E9
| 479039 || || 31 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=040 bgcolor=#d6d6d6
| 479040 || || 12 de desembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=041 bgcolor=#d6d6d6
| 479041 || || 10 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=042 bgcolor=#d6d6d6
| 479042 || || 6 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=043 bgcolor=#d6d6d6
| 479043 || || 15 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=044 bgcolor=#d6d6d6
| 479044 || || 12 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=045 bgcolor=#d6d6d6
| 479045 || || 6 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=046 bgcolor=#d6d6d6
| 479046 || || 16 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=047 bgcolor=#d6d6d6
| 479047 || || 11 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=048 bgcolor=#d6d6d6
| 479048 || || 2 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=049 bgcolor=#d6d6d6
| 479049 || || 18 de març de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=050 bgcolor=#E9E9E9
| 479050 || || 29 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=051 bgcolor=#d6d6d6
| 479051 || || 19 de març de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=052 bgcolor=#E9E9E9
| 479052 || || 11 de febrer de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=053 bgcolor=#d6d6d6
| 479053 || || 12 de novembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=054 bgcolor=#d6d6d6
| 479054 || || 9 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=055 bgcolor=#d6d6d6
| 479055 || || 8 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=056 bgcolor=#d6d6d6
| 479056 || || 16 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=057 bgcolor=#E9E9E9
| 479057 || || 3 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=058 bgcolor=#d6d6d6
| 479058 || || 7 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=059 bgcolor=#d6d6d6
| 479059 || || 14 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=060 bgcolor=#d6d6d6
| 479060 || || 21 de gener de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=061 bgcolor=#E9E9E9
| 479061 || || 15 de gener de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=062 bgcolor=#E9E9E9
| 479062 || || 13 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=063 bgcolor=#d6d6d6
| 479063 || || 18 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=064 bgcolor=#E9E9E9
| 479064 || || 16 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=065 bgcolor=#E9E9E9
| 479065 || || 14 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=066 bgcolor=#d6d6d6
| 479066 || || 10 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=067 bgcolor=#E9E9E9
| 479067 || || 3 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=068 bgcolor=#d6d6d6
| 479068 || || 6 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=069 bgcolor=#d6d6d6
| 479069 || || 20 de maig de 2004 || Campo Imperatore || CINEOS ||  ||  —
|-id=070 bgcolor=#d6d6d6
| 479070 || || 19 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=071 bgcolor=#E9E9E9
| 479071 || || 4 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=072 bgcolor=#d6d6d6
| 479072 || || 1 de juny de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=073 bgcolor=#d6d6d6
| 479073 || || 13 de novembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=074 bgcolor=#d6d6d6
| 479074 || || 22 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=075 bgcolor=#E9E9E9
| 479075 || || 2 de març de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=076 bgcolor=#E9E9E9
| 479076 || || 14 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=077 bgcolor=#E9E9E9
| 479077 || || 2 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=078 bgcolor=#d6d6d6
| 479078 || || 9 de gener de 2013 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=079 bgcolor=#E9E9E9
| 479079 || || 13 de desembre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=080 bgcolor=#d6d6d6
| 479080 || || 9 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=081 bgcolor=#d6d6d6
| 479081 || || 10 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=082 bgcolor=#E9E9E9
| 479082 || || 13 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=083 bgcolor=#d6d6d6
| 479083 || || 20 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=084 bgcolor=#E9E9E9
| 479084 || || 20 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=085 bgcolor=#d6d6d6
| 479085 || || 22 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=086 bgcolor=#E9E9E9
| 479086 || || 17 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=087 bgcolor=#d6d6d6
| 479087 || || 22 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=088 bgcolor=#d6d6d6
| 479088 || || 19 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=089 bgcolor=#d6d6d6
| 479089 || || 7 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=090 bgcolor=#d6d6d6
| 479090 || || 5 de gener de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=091 bgcolor=#E9E9E9
| 479091 || || 10 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=092 bgcolor=#E9E9E9
| 479092 || || 12 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=093 bgcolor=#E9E9E9
| 479093 || || 7 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=094 bgcolor=#d6d6d6
| 479094 || || 30 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=095 bgcolor=#d6d6d6
| 479095 || || 28 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=096 bgcolor=#d6d6d6
| 479096 || || 7 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=097 bgcolor=#d6d6d6
| 479097 || || 6 de febrer de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=098 bgcolor=#d6d6d6
| 479098 || || 20 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=099 bgcolor=#E9E9E9
| 479099 || || 2 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=100 bgcolor=#d6d6d6
| 479100 || || 30 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

479101-479200 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 479101 || || 3 d'octubre de 2011 || XuYi || PMO NEO ||  ||  —
|-id=102 bgcolor=#E9E9E9
| 479102 || || 15 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=103 bgcolor=#d6d6d6
| 479103 || || 2 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=104 bgcolor=#d6d6d6
| 479104 || || 19 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=105 bgcolor=#E9E9E9
| 479105 || || 19 de setembre de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=106 bgcolor=#d6d6d6
| 479106 || || 16 de novembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=107 bgcolor=#E9E9E9
| 479107 || || 12 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=108 bgcolor=#d6d6d6
| 479108 || || 20 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=109 bgcolor=#d6d6d6
| 479109 || || 21 d'abril de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=110 bgcolor=#d6d6d6
| 479110 || || 23 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=111 bgcolor=#d6d6d6
| 479111 || || 26 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=112 bgcolor=#E9E9E9
| 479112 || || 12 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=113 bgcolor=#E9E9E9
| 479113 || || 7 de novembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=114 bgcolor=#E9E9E9
| 479114 || || 20 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=115 bgcolor=#E9E9E9
| 479115 || || 13 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=116 bgcolor=#d6d6d6
| 479116 || || 29 d'abril de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=117 bgcolor=#d6d6d6
| 479117 || || 2 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=118 bgcolor=#E9E9E9
| 479118 || || 15 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=119 bgcolor=#E9E9E9
| 479119 || || 15 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=120 bgcolor=#d6d6d6
| 479120 || || 10 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=121 bgcolor=#d6d6d6
| 479121 || || 10 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=122 bgcolor=#E9E9E9
| 479122 || || 8 de gener de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=123 bgcolor=#E9E9E9
| 479123 || || 29 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=124 bgcolor=#d6d6d6
| 479124 || || 24 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=125 bgcolor=#d6d6d6
| 479125 || || 17 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=126 bgcolor=#d6d6d6
| 479126 || || 16 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=127 bgcolor=#FA8072
| 479127 || || 13 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=128 bgcolor=#d6d6d6
| 479128 || || 17 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=129 bgcolor=#d6d6d6
| 479129 || || 20 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=130 bgcolor=#E9E9E9
| 479130 || || 8 de gener de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=131 bgcolor=#E9E9E9
| 479131 || || 14 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=132 bgcolor=#d6d6d6
| 479132 || || 2 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=133 bgcolor=#d6d6d6
| 479133 || || 21 de gener de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=134 bgcolor=#d6d6d6
| 479134 || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=135 bgcolor=#E9E9E9
| 479135 || || 1 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=136 bgcolor=#E9E9E9
| 479136 || || 7 de gener de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=137 bgcolor=#d6d6d6
| 479137 || || 8 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=138 bgcolor=#E9E9E9
| 479138 || || 8 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=139 bgcolor=#d6d6d6
| 479139 || || 11 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=140 bgcolor=#d6d6d6
| 479140 || || 20 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=141 bgcolor=#E9E9E9
| 479141 || || 7 de desembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=142 bgcolor=#d6d6d6
| 479142 || || 2 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=143 bgcolor=#d6d6d6
| 479143 || || 18 de gener de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=144 bgcolor=#d6d6d6
| 479144 || || 12 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=145 bgcolor=#E9E9E9
| 479145 || || 29 de desembre de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=146 bgcolor=#d6d6d6
| 479146 || || 1 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=147 bgcolor=#d6d6d6
| 479147 || || 22 de gener de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=148 bgcolor=#E9E9E9
| 479148 || || 24 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=149 bgcolor=#d6d6d6
| 479149 || || 15 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=150 bgcolor=#d6d6d6
| 479150 || || 30 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=151 bgcolor=#d6d6d6
| 479151 || || 2 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=152 bgcolor=#d6d6d6
| 479152 || || 9 de gener de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=153 bgcolor=#d6d6d6
| 479153 || || 10 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=154 bgcolor=#d6d6d6
| 479154 || || 11 de desembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=155 bgcolor=#d6d6d6
| 479155 || || 23 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=156 bgcolor=#E9E9E9
| 479156 || || 4 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=157 bgcolor=#d6d6d6
| 479157 || || 6 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=158 bgcolor=#E9E9E9
| 479158 || || 9 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=159 bgcolor=#d6d6d6
| 479159 || || 7 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=160 bgcolor=#d6d6d6
| 479160 || || 1 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=161 bgcolor=#d6d6d6
| 479161 || || 1 de febrer de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=162 bgcolor=#d6d6d6
| 479162 || || 17 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=163 bgcolor=#d6d6d6
| 479163 || || 22 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=164 bgcolor=#d6d6d6
| 479164 || || 3 de novembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=165 bgcolor=#d6d6d6
| 479165 || || 20 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=166 bgcolor=#d6d6d6
| 479166 || || 10 de febrer de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=167 bgcolor=#d6d6d6
| 479167 || || 25 d'octubre de 2011 || XuYi || PMO NEO ||  ||  —
|-id=168 bgcolor=#E9E9E9
| 479168 || || 1 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=169 bgcolor=#d6d6d6
| 479169 || || 3 de març de 2008 || XuYi || PMO NEO ||  ||  —
|-id=170 bgcolor=#d6d6d6
| 479170 || || 24 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=171 bgcolor=#E9E9E9
| 479171 || || 20 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=172 bgcolor=#d6d6d6
| 479172 || || 7 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=173 bgcolor=#E9E9E9
| 479173 || || 17 de desembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=174 bgcolor=#d6d6d6
| 479174 || || 5 de febrer de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=175 bgcolor=#d6d6d6
| 479175 || || 19 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=176 bgcolor=#E9E9E9
| 479176 || || 2 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=177 bgcolor=#E9E9E9
| 479177 || || 12 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=178 bgcolor=#E9E9E9
| 479178 || || 19 de novembre de 2003 || Campo Imperatore || CINEOS ||  ||  —
|-id=179 bgcolor=#d6d6d6
| 479179 || || 26 de març de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=180 bgcolor=#d6d6d6
| 479180 || || 12 de gener de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=181 bgcolor=#d6d6d6
| 479181 || || 4 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=182 bgcolor=#d6d6d6
| 479182 || || 3 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=183 bgcolor=#d6d6d6
| 479183 || || 18 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=184 bgcolor=#d6d6d6
| 479184 || || 23 de gener de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=185 bgcolor=#d6d6d6
| 479185 || || 12 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=186 bgcolor=#d6d6d6
| 479186 || || 20 de gener de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=187 bgcolor=#d6d6d6
| 479187 || || 8 de febrer de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=188 bgcolor=#d6d6d6
| 479188 || || 6 de febrer de 1997 || Caussols || ODAS ||  ||  —
|-id=189 bgcolor=#d6d6d6
| 479189 || || 26 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=190 bgcolor=#d6d6d6
| 479190 || || 28 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=191 bgcolor=#d6d6d6
| 479191 || || 23 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=192 bgcolor=#d6d6d6
| 479192 || || 14 de gener de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=193 bgcolor=#d6d6d6
| 479193 || || 22 de gener de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=194 bgcolor=#d6d6d6
| 479194 || || 13 de desembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=195 bgcolor=#d6d6d6
| 479195 || || 4 de gener de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=196 bgcolor=#E9E9E9
| 479196 || || 28 de desembre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=197 bgcolor=#d6d6d6
| 479197 || || 10 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=198 bgcolor=#d6d6d6
| 479198 || || 3 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=199 bgcolor=#d6d6d6
| 479199 || || 23 de març de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=200 bgcolor=#d6d6d6
| 479200 || || 31 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

479201-479300 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 479201 || || 2 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=202 bgcolor=#E9E9E9
| 479202 || || 21 de juliol de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=203 bgcolor=#d6d6d6
| 479203 || || 14 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=204 bgcolor=#d6d6d6
| 479204 || || 18 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=205 bgcolor=#d6d6d6
| 479205 || || 11 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=206 bgcolor=#d6d6d6
| 479206 || || 14 de gener de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=207 bgcolor=#d6d6d6
| 479207 || || 10 de febrer de 1996 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=208 bgcolor=#d6d6d6
| 479208 || || 2 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=209 bgcolor=#d6d6d6
| 479209 || || 11 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=210 bgcolor=#E9E9E9
| 479210 || || 2 de febrer de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=211 bgcolor=#E9E9E9
| 479211 || || 24 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=212 bgcolor=#E9E9E9
| 479212 || || 19 de gener de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=213 bgcolor=#d6d6d6
| 479213 || || 30 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=214 bgcolor=#d6d6d6
| 479214 || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=215 bgcolor=#d6d6d6
| 479215 || || 13 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=216 bgcolor=#d6d6d6
| 479216 || || 1 de novembre de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=217 bgcolor=#d6d6d6
| 479217 || || 6 de febrer de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=218 bgcolor=#d6d6d6
| 479218 || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=219 bgcolor=#d6d6d6
| 479219 || || 12 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=220 bgcolor=#d6d6d6
| 479220 || || 11 de setembre de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=221 bgcolor=#E9E9E9
| 479221 || || 15 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=222 bgcolor=#d6d6d6
| 479222 || || 15 de febrer de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=223 bgcolor=#d6d6d6
| 479223 || || 23 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=224 bgcolor=#E9E9E9
| 479224 || || 8 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=225 bgcolor=#d6d6d6
| 479225 || || 14 d'abril de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=226 bgcolor=#E9E9E9
| 479226 || || 10 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=227 bgcolor=#d6d6d6
| 479227 || || 19 de gener de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=228 bgcolor=#E9E9E9
| 479228 || || 20 de novembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=229 bgcolor=#E9E9E9
| 479229 || || 4 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=230 bgcolor=#d6d6d6
| 479230 || || 17 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=231 bgcolor=#E9E9E9
| 479231 || || 4 de febrer de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=232 bgcolor=#d6d6d6
| 479232 || || 2 de novembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=233 bgcolor=#d6d6d6
| 479233 || || 19 de gener de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=234 bgcolor=#d6d6d6
| 479234 || || 30 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=235 bgcolor=#d6d6d6
| 479235 || || 8 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=236 bgcolor=#d6d6d6
| 479236 || || 9 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=237 bgcolor=#d6d6d6
| 479237 || || 19 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=238 bgcolor=#d6d6d6
| 479238 || || 3 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=239 bgcolor=#d6d6d6
| 479239 || || 29 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=240 bgcolor=#d6d6d6
| 479240 || || 18 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=241 bgcolor=#d6d6d6
| 479241 || || 13 de novembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=242 bgcolor=#d6d6d6
| 479242 || || 15 de desembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=243 bgcolor=#E9E9E9
| 479243 || || 14 de març de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=244 bgcolor=#d6d6d6
| 479244 || || 2 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=245 bgcolor=#d6d6d6
| 479245 || || 17 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=246 bgcolor=#d6d6d6
| 479246 || || 5 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=247 bgcolor=#d6d6d6
| 479247 || || 9 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=248 bgcolor=#d6d6d6
| 479248 || || 30 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=249 bgcolor=#d6d6d6
| 479249 || || 9 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=250 bgcolor=#E9E9E9
| 479250 || || 30 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=251 bgcolor=#d6d6d6
| 479251 || || 5 de febrer de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=252 bgcolor=#d6d6d6
| 479252 || || 1 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=253 bgcolor=#d6d6d6
| 479253 || || 19 de gener de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=254 bgcolor=#d6d6d6
| 479254 || || 9 d'abril de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=255 bgcolor=#d6d6d6
| 479255 || || 11 de març de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=256 bgcolor=#d6d6d6
| 479256 || || 20 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=257 bgcolor=#E9E9E9
| 479257 || || 15 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=258 bgcolor=#d6d6d6
| 479258 || || 27 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=259 bgcolor=#d6d6d6
| 479259 || || 28 de novembre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=260 bgcolor=#d6d6d6
| 479260 || || 8 d'octubre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=261 bgcolor=#d6d6d6
| 479261 || || 1 de maig de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=262 bgcolor=#d6d6d6
| 479262 || || 28 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=263 bgcolor=#d6d6d6
| 479263 || || 13 de març de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=264 bgcolor=#d6d6d6
| 479264 || || 2 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=265 bgcolor=#d6d6d6
| 479265 || || 10 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=266 bgcolor=#d6d6d6
| 479266 || || 12 de febrer de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=267 bgcolor=#d6d6d6
| 479267 || || 15 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=268 bgcolor=#d6d6d6
| 479268 || || 13 de gener de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=269 bgcolor=#d6d6d6
| 479269 || || 4 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=270 bgcolor=#d6d6d6
| 479270 || || 27 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=271 bgcolor=#d6d6d6
| 479271 || || 3 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=272 bgcolor=#d6d6d6
| 479272 || || 29 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=273 bgcolor=#d6d6d6
| 479273 || || 13 de març de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=274 bgcolor=#d6d6d6
| 479274 || || 11 de març de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=275 bgcolor=#d6d6d6
| 479275 || || 26 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=276 bgcolor=#d6d6d6
| 479276 || || 29 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=277 bgcolor=#d6d6d6
| 479277 || || 13 de març de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=278 bgcolor=#d6d6d6
| 479278 || || 7 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=279 bgcolor=#fefefe
| 479279 || || 17 de març de 2013 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=280 bgcolor=#d6d6d6
| 479280 || || 30 de novembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=281 bgcolor=#d6d6d6
| 479281 || || 27 de febrer de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=282 bgcolor=#d6d6d6
| 479282 || || 24 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=283 bgcolor=#d6d6d6
| 479283 || || 3 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=284 bgcolor=#d6d6d6
| 479284 || || 1 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=285 bgcolor=#d6d6d6
| 479285 || || 2 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=286 bgcolor=#d6d6d6
| 479286 || || 3 d'octubre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=287 bgcolor=#d6d6d6
| 479287 || || 11 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=288 bgcolor=#FA8072
| 479288 || || 14 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=289 bgcolor=#d6d6d6
| 479289 || || 12 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=290 bgcolor=#d6d6d6
| 479290 || || 8 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=291 bgcolor=#E9E9E9
| 479291 || || 27 d'abril de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=292 bgcolor=#d6d6d6
| 479292 || || 10 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=293 bgcolor=#d6d6d6
| 479293 || || 10 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=294 bgcolor=#d6d6d6
| 479294 || || 12 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=295 bgcolor=#d6d6d6
| 479295 || || 23 de febrer de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=296 bgcolor=#d6d6d6
| 479296 || || 25 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=297 bgcolor=#d6d6d6
| 479297 || || 5 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=298 bgcolor=#d6d6d6
| 479298 || || 31 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=299 bgcolor=#d6d6d6
| 479299 || || 3 de maig de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=300 bgcolor=#d6d6d6
| 479300 || || 7 de setembre de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

479301-479400 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 479301 || || 17 de novembre de 2004 || Campo Imperatore || CINEOS ||  ||  —
|-id=302 bgcolor=#fefefe
| 479302 || || 5 de maig de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=303 bgcolor=#fefefe
| 479303 || || 18 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=304 bgcolor=#fefefe
| 479304 || || 7 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=305 bgcolor=#FA8072
| 479305 || || 21 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=306 bgcolor=#d6d6d6
| 479306 || || 24 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=307 bgcolor=#fefefe
| 479307 || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=308 bgcolor=#fefefe
| 479308 || || 3 de novembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=309 bgcolor=#d6d6d6
| 479309 || || 2 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=310 bgcolor=#fefefe
| 479310 || || 9 de juny de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=311 bgcolor=#FA8072
| 479311 || || 27 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=312 bgcolor=#E9E9E9
| 479312 || || 2 de gener de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=313 bgcolor=#fefefe
| 479313 || || 28 de desembre de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=314 bgcolor=#FA8072
| 479314 || || 17 de març de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=315 bgcolor=#fefefe
| 479315 || || 10 de juny de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=316 bgcolor=#fefefe
| 479316 || || 30 de gener de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=317 bgcolor=#fefefe
| 479317 || || 9 d'agost de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=318 bgcolor=#fefefe
| 479318 || || 8 d'octubre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=319 bgcolor=#fefefe
| 479319 || || 14 de març de 2012 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=320 bgcolor=#fefefe
| 479320 || || 20 de gener de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=321 bgcolor=#fefefe
| 479321 || || 13 de maig de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=322 bgcolor=#fefefe
| 479322 || || 27 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=323 bgcolor=#fefefe
| 479323 || || 15 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=324 bgcolor=#fefefe
| 479324 || || 9 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=325 bgcolor=#FFC2E0
| 479325 || || 3 d'octubre de 2013 || Catalina || CSS || APO ||  —
|-id=326 bgcolor=#fefefe
| 479326 || || 14 de setembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=327 bgcolor=#fefefe
| 479327 || || 30 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=328 bgcolor=#fefefe
| 479328 || || 30 d'octubre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=329 bgcolor=#fefefe
| 479329 || || 4 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=330 bgcolor=#fefefe
| 479330 || || 18 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=331 bgcolor=#fefefe
| 479331 || || 3 d'octubre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=332 bgcolor=#fefefe
| 479332 || || 4 d'abril de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=333 bgcolor=#fefefe
| 479333 || || 21 de novembre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=334 bgcolor=#fefefe
| 479334 || || 15 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=335 bgcolor=#fefefe
| 479335 || || 2 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=336 bgcolor=#fefefe
| 479336 || || 20 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=337 bgcolor=#fefefe
| 479337 || || 18 d'octubre de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=338 bgcolor=#fefefe
| 479338 || || 8 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=339 bgcolor=#fefefe
| 479339 || || 23 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=340 bgcolor=#fefefe
| 479340 || || 2 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=341 bgcolor=#fefefe
| 479341 || || 7 d'octubre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=342 bgcolor=#fefefe
| 479342 || || 5 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=343 bgcolor=#fefefe
| 479343 || || 26 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=344 bgcolor=#fefefe
| 479344 || || 4 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=345 bgcolor=#FFC2E0
| 479345 || || 27 de novembre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS || APO ||  —
|-id=346 bgcolor=#fefefe
| 479346 || || 10 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=347 bgcolor=#fefefe
| 479347 || || 22 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=348 bgcolor=#E9E9E9
| 479348 || || 10 de gener de 2010 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=349 bgcolor=#fefefe
| 479349 || || 20 d'octubre de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=350 bgcolor=#fefefe
| 479350 || || 28 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=351 bgcolor=#fefefe
| 479351 || || 28 de novembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=352 bgcolor=#fefefe
| 479352 || || 2 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=353 bgcolor=#fefefe
| 479353 || || 23 de desembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=354 bgcolor=#fefefe
| 479354 || || 10 de desembre de 2006 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=355 bgcolor=#fefefe
| 479355 || || 11 de febrer de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=356 bgcolor=#E9E9E9
| 479356 || || 16 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=357 bgcolor=#fefefe
| 479357 || || 15 de febrer de 2008 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=358 bgcolor=#E9E9E9
| 479358 || || 9 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=359 bgcolor=#fefefe
| 479359 || || 30 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=360 bgcolor=#fefefe
| 479360 || || 2 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=361 bgcolor=#fefefe
| 479361 || || 21 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=362 bgcolor=#fefefe
| 479362 || || 11 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=363 bgcolor=#fefefe
| 479363 || || 16 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=364 bgcolor=#fefefe
| 479364 || || 29 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=365 bgcolor=#fefefe
| 479365 || || 31 d'octubre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=366 bgcolor=#fefefe
| 479366 || || 16 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=367 bgcolor=#fefefe
| 479367 || || 24 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=368 bgcolor=#fefefe
| 479368 || || 11 d'abril de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=369 bgcolor=#fefefe
| 479369 || || 28 d'agost de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=370 bgcolor=#fefefe
| 479370 || || 9 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=371 bgcolor=#fefefe
| 479371 || || 14 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=372 bgcolor=#E9E9E9
| 479372 || || 10 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=373 bgcolor=#fefefe
| 479373 || || 21 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=374 bgcolor=#fefefe
| 479374 || || 11 de gener de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=375 bgcolor=#fefefe
| 479375 || || 24 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=376 bgcolor=#fefefe
| 479376 || || 26 de novembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=377 bgcolor=#E9E9E9
| 479377 || || 15 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=378 bgcolor=#fefefe
| 479378 || || 17 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=379 bgcolor=#E9E9E9
| 479379 || || 10 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=380 bgcolor=#E9E9E9
| 479380 || || 15 d'abril de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=381 bgcolor=#fefefe
| 479381 || || 25 de febrer de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=382 bgcolor=#E9E9E9
| 479382 || || 21 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=383 bgcolor=#fefefe
| 479383 || || 4 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=384 bgcolor=#fefefe
| 479384 || || 22 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=385 bgcolor=#fefefe
| 479385 || || 1 de novembre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=386 bgcolor=#fefefe
| 479386 || || 14 de novembre de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=387 bgcolor=#fefefe
| 479387 || || 30 de juliol de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=388 bgcolor=#fefefe
| 479388 || || 19 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=389 bgcolor=#fefefe
| 479389 || || 31 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=390 bgcolor=#fefefe
| 479390 || || 27 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=391 bgcolor=#fefefe
| 479391 || || 27 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=392 bgcolor=#fefefe
| 479392 || || 23 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=393 bgcolor=#fefefe
| 479393 || || 20 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=394 bgcolor=#fefefe
| 479394 || || 21 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=395 bgcolor=#E9E9E9
| 479395 || || 16 de març de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=396 bgcolor=#fefefe
| 479396 || || 27 de desembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=397 bgcolor=#fefefe
| 479397 || || 21 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=398 bgcolor=#fefefe
| 479398 || || 2 de març de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=399 bgcolor=#E9E9E9
| 479399 || || 2 de novembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=400 bgcolor=#fefefe
| 479400 || || 16 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

479401-479500 

|-bgcolor=#fefefe
| 479401 || || 10 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=402 bgcolor=#fefefe
| 479402 || || 23 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=403 bgcolor=#fefefe
| 479403 || || 18 de desembre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=404 bgcolor=#fefefe
| 479404 || || 22 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=405 bgcolor=#fefefe
| 479405 || || 21 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=406 bgcolor=#E9E9E9
| 479406 || || 30 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=407 bgcolor=#E9E9E9
| 479407 || || 15 de gener de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=408 bgcolor=#fefefe
| 479408 || || 25 de febrer de 2003 || Campo Imperatore || CINEOS ||  ||  —
|-id=409 bgcolor=#E9E9E9
| 479409 || || 7 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=410 bgcolor=#E9E9E9
| 479410 || || 24 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=411 bgcolor=#fefefe
| 479411 || || 16 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=412 bgcolor=#fefefe
| 479412 || || 25 d'agost de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=413 bgcolor=#E9E9E9
| 479413 || || 3 de juny de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=414 bgcolor=#fefefe
| 479414 || || 15 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=415 bgcolor=#d6d6d6
| 479415 || || 11 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=416 bgcolor=#fefefe
| 479416 || || 21 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=417 bgcolor=#fefefe
| 479417 || || 9 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=418 bgcolor=#fefefe
| 479418 || || 21 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=419 bgcolor=#fefefe
| 479419 || || 21 de desembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=420 bgcolor=#fefefe
| 479420 || || 8 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=421 bgcolor=#fefefe
| 479421 || || 30 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=422 bgcolor=#fefefe
| 479422 || || 24 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=423 bgcolor=#fefefe
| 479423 || || 5 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=424 bgcolor=#fefefe
| 479424 || || 27 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=425 bgcolor=#fefefe
| 479425 || || 26 d'abril de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=426 bgcolor=#fefefe
| 479426 || || 26 d'octubre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=427 bgcolor=#fefefe
| 479427 || || 24 d'octubre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=428 bgcolor=#fefefe
| 479428 || || 24 d'abril de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=429 bgcolor=#fefefe
| 479429 || || 29 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=430 bgcolor=#E9E9E9
| 479430 || || 28 de desembre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=431 bgcolor=#fefefe
| 479431 || || 8 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=432 bgcolor=#fefefe
| 479432 || || 28 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=433 bgcolor=#fefefe
| 479433 || || 4 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=434 bgcolor=#fefefe
| 479434 || || 18 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=435 bgcolor=#fefefe
| 479435 || || 28 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=436 bgcolor=#fefefe
| 479436 || || 12 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=437 bgcolor=#fefefe
| 479437 || || 28 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=438 bgcolor=#d6d6d6
| 479438 || || 13 de juny de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=439 bgcolor=#fefefe
| 479439 || || 4 de novembre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=440 bgcolor=#E9E9E9
| 479440 || || 24 de desembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=441 bgcolor=#fefefe
| 479441 || || 14 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=442 bgcolor=#fefefe
| 479442 || || 2 d'abril de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=443 bgcolor=#E9E9E9
| 479443 || || 30 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=444 bgcolor=#fefefe
| 479444 || || 28 de desembre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=445 bgcolor=#fefefe
| 479445 || || 18 d'abril de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=446 bgcolor=#fefefe
| 479446 || || 30 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=447 bgcolor=#fefefe
| 479447 || || 26 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=448 bgcolor=#fefefe
| 479448 || || 25 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=449 bgcolor=#fefefe
| 479449 || || 27 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=450 bgcolor=#fefefe
| 479450 || || 15 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=451 bgcolor=#fefefe
| 479451 || || 13 de març de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=452 bgcolor=#fefefe
| 479452 || || 15 de desembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=453 bgcolor=#fefefe
| 479453 || || 13 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=454 bgcolor=#fefefe
| 479454 || || 13 de desembre de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=455 bgcolor=#fefefe
| 479455 || || 30 de desembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=456 bgcolor=#fefefe
| 479456 || || 2 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=457 bgcolor=#fefefe
| 479457 || || 10 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=458 bgcolor=#fefefe
| 479458 || || 21 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=459 bgcolor=#fefefe
| 479459 || || 8 de desembre de 2006 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=460 bgcolor=#fefefe
| 479460 || || 24 d'abril de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=461 bgcolor=#fefefe
| 479461 || || 16 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=462 bgcolor=#fefefe
| 479462 || || 31 de desembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=463 bgcolor=#fefefe
| 479463 || || 28 de gener de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=464 bgcolor=#fefefe
| 479464 || || 23 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=465 bgcolor=#E9E9E9
| 479465 || || 13 de maig de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=466 bgcolor=#fefefe
| 479466 || || 27 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=467 bgcolor=#fefefe
| 479467 || || 8 de febrer de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=468 bgcolor=#fefefe
| 479468 || || 22 d'agost de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=469 bgcolor=#d6d6d6
| 479469 || || 16 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=470 bgcolor=#fefefe
| 479470 || || 24 d'octubre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=471 bgcolor=#fefefe
| 479471 || || 14 de desembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=472 bgcolor=#E9E9E9
| 479472 || || 30 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=473 bgcolor=#fefefe
| 479473 || || 16 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=474 bgcolor=#fefefe
| 479474 || || 25 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=475 bgcolor=#fefefe
| 479475 || || 26 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=476 bgcolor=#fefefe
| 479476 || || 25 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=477 bgcolor=#E9E9E9
| 479477 || || 6 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=478 bgcolor=#fefefe
| 479478 || || 26 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=479 bgcolor=#E9E9E9
| 479479 || || 11 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=480 bgcolor=#fefefe
| 479480 || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=481 bgcolor=#E9E9E9
| 479481 || || 14 de març de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=482 bgcolor=#E9E9E9
| 479482 || || 1 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=483 bgcolor=#fefefe
| 479483 || || 9 de novembre de 1999 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=484 bgcolor=#E9E9E9
| 479484 || || 1 de novembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=485 bgcolor=#fefefe
| 479485 || || 29 de novembre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=486 bgcolor=#E9E9E9
| 479486 || || 16 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=487 bgcolor=#E9E9E9
| 479487 || || 2 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=488 bgcolor=#fefefe
| 479488 || || 13 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=489 bgcolor=#fefefe
| 479489 || || 16 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=490 bgcolor=#E9E9E9
| 479490 || || 14 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=491 bgcolor=#fefefe
| 479491 || || 14 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=492 bgcolor=#fefefe
| 479492 || || 24 de desembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=493 bgcolor=#E9E9E9
| 479493 || || 28 de novembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=494 bgcolor=#E9E9E9
| 479494 || || 13 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=495 bgcolor=#E9E9E9
| 479495 || || 15 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=496 bgcolor=#E9E9E9
| 479496 || || 27 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=497 bgcolor=#E9E9E9
| 479497 || || 10 de gener de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=498 bgcolor=#E9E9E9
| 479498 || || 16 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=499 bgcolor=#fefefe
| 479499 || || 27 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=500 bgcolor=#fefefe
| 479500 || || 18 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

479501-479600 

|-bgcolor=#fefefe
| 479501 || || 18 de febrer de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=502 bgcolor=#E9E9E9
| 479502 || || 8 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=503 bgcolor=#E9E9E9
| 479503 || || 28 de novembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=504 bgcolor=#fefefe
| 479504 || || 14 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=505 bgcolor=#fefefe
| 479505 || || 19 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=506 bgcolor=#fefefe
| 479506 || || 10 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=507 bgcolor=#E9E9E9
| 479507 || || 31 de desembre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=508 bgcolor=#fefefe
| 479508 || || 14 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=509 bgcolor=#fefefe
| 479509 || || 25 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=510 bgcolor=#E9E9E9
| 479510 || || 23 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=511 bgcolor=#E9E9E9
| 479511 || || 2 de març de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=512 bgcolor=#fefefe
| 479512 || || 19 de novembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=513 bgcolor=#E9E9E9
| 479513 || || 4 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=514 bgcolor=#fefefe
| 479514 || || 28 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=515 bgcolor=#E9E9E9
| 479515 || || 16 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=516 bgcolor=#E9E9E9
| 479516 || || 9 de gener de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=517 bgcolor=#E9E9E9
| 479517 || || 5 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=518 bgcolor=#fefefe
| 479518 || || 24 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=519 bgcolor=#fefefe
| 479519 || || 21 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=520 bgcolor=#fefefe
| 479520 || || 3 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=521 bgcolor=#fefefe
| 479521 || || 28 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=522 bgcolor=#E9E9E9
| 479522 || || 14 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=523 bgcolor=#d6d6d6
| 479523 || || 22 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=524 bgcolor=#d6d6d6
| 479524 || || 1 de gener de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=525 bgcolor=#E9E9E9
| 479525 || || 2 de febrer de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=526 bgcolor=#fefefe
| 479526 || || 7 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=527 bgcolor=#fefefe
| 479527 || || 20 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=528 bgcolor=#fefefe
| 479528 || || 30 de desembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=529 bgcolor=#fefefe
| 479529 || || 25 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=530 bgcolor=#fefefe
| 479530 || || 26 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=531 bgcolor=#fefefe
| 479531 || || 27 de maig de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=532 bgcolor=#d6d6d6
| 479532 || || 5 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=533 bgcolor=#d6d6d6
| 479533 || || 19 de febrer de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=534 bgcolor=#E9E9E9
| 479534 || || 13 de novembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=535 bgcolor=#fefefe
| 479535 || || 20 de desembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=536 bgcolor=#fefefe
| 479536 || || 22 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=537 bgcolor=#fefefe
| 479537 || || 25 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=538 bgcolor=#fefefe
| 479538 || || 9 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=539 bgcolor=#E9E9E9
| 479539 || || 25 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=540 bgcolor=#E9E9E9
| 479540 || || 22 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=541 bgcolor=#fefefe
| 479541 || || 7 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=542 bgcolor=#E9E9E9
| 479542 || || 17 de setembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=543 bgcolor=#fefefe
| 479543 || || 10 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=544 bgcolor=#fefefe
| 479544 || || 15 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=545 bgcolor=#fefefe
| 479545 || || 25 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=546 bgcolor=#fefefe
| 479546 || || 21 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=547 bgcolor=#E9E9E9
| 479547 || || 11 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=548 bgcolor=#E9E9E9
| 479548 || || 7 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=549 bgcolor=#fefefe
| 479549 || || 24 de gener de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=550 bgcolor=#fefefe
| 479550 || || 10 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=551 bgcolor=#fefefe
| 479551 || || 21 de desembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=552 bgcolor=#fefefe
| 479552 || || 9 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=553 bgcolor=#fefefe
| 479553 || || 20 de desembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=554 bgcolor=#E9E9E9
| 479554 || || 13 de desembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=555 bgcolor=#E9E9E9
| 479555 || || 15 de març de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=556 bgcolor=#E9E9E9
| 479556 || || 9 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=557 bgcolor=#fefefe
| 479557 || || 6 de maig de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=558 bgcolor=#E9E9E9
| 479558 || || 11 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=559 bgcolor=#E9E9E9
| 479559 || || 1 d'agost de 1997 || Caussols || ODAS ||  ||  —
|-id=560 bgcolor=#fefefe
| 479560 || || 26 de març de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=561 bgcolor=#fefefe
| 479561 || || 15 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=562 bgcolor=#fefefe
| 479562 || || 27 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=563 bgcolor=#E9E9E9
| 479563 || || 17 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=564 bgcolor=#fefefe
| 479564 || || 28 d'abril de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=565 bgcolor=#fefefe
| 479565 || || 23 de maig de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=566 bgcolor=#fefefe
| 479566 || || 20 de desembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=567 bgcolor=#E9E9E9
| 479567 || || 7 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=568 bgcolor=#d6d6d6
| 479568 || || 16 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=569 bgcolor=#E9E9E9
| 479569 || || 10 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=570 bgcolor=#fefefe
| 479570 || || 25 de desembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=571 bgcolor=#E9E9E9
| 479571 || || 2 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=572 bgcolor=#d6d6d6
| 479572 || || 22 de febrer de 2009 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=573 bgcolor=#fefefe
| 479573 || || 29 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=574 bgcolor=#fefefe
| 479574 || || 18 de setembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=575 bgcolor=#E9E9E9
| 479575 || || 15 d'abril de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=576 bgcolor=#E9E9E9
| 479576 || || 21 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=577 bgcolor=#E9E9E9
| 479577 || || 8 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=578 bgcolor=#E9E9E9
| 479578 || || 17 de setembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=579 bgcolor=#fefefe
| 479579 || || 18 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=580 bgcolor=#E9E9E9
| 479580 || || 18 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=581 bgcolor=#d6d6d6
| 479581 || || 11 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=582 bgcolor=#E9E9E9
| 479582 || || 3 de febrer de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=583 bgcolor=#fefefe
| 479583 || || 24 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=584 bgcolor=#fefefe
| 479584 || || 10 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=585 bgcolor=#E9E9E9
| 479585 || || 16 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=586 bgcolor=#E9E9E9
| 479586 || || 15 de setembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=587 bgcolor=#fefefe
| 479587 || || 13 de gener de 1996 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=588 bgcolor=#E9E9E9
| 479588 || || 25 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=589 bgcolor=#fefefe
| 479589 || || 20 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=590 bgcolor=#E9E9E9
| 479590 || || 1 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=591 bgcolor=#fefefe
| 479591 || || 22 d'abril de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=592 bgcolor=#d6d6d6
| 479592 || || 16 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=593 bgcolor=#E9E9E9
| 479593 || || 9 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=594 bgcolor=#fefefe
| 479594 || || 21 de març de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=595 bgcolor=#d6d6d6
| 479595 || || 16 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=596 bgcolor=#E9E9E9
| 479596 || || 3 de gener de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=597 bgcolor=#fefefe
| 479597 || || 1 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=598 bgcolor=#E9E9E9
| 479598 || || 17 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=599 bgcolor=#fefefe
| 479599 || || 29 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=600 bgcolor=#E9E9E9
| 479600 || || 3 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|}

479601-479700 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 479601 || || 14 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=602 bgcolor=#d6d6d6
| 479602 || || 12 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=603 bgcolor=#fefefe
| 479603 || || 16 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=604 bgcolor=#d6d6d6
| 479604 || || 29 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=605 bgcolor=#E9E9E9
| 479605 || || 9 d'abril de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=606 bgcolor=#E9E9E9
| 479606 || || 2 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=607 bgcolor=#fefefe
| 479607 || || 31 de desembre de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=608 bgcolor=#fefefe
| 479608 || || 10 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=609 bgcolor=#E9E9E9
| 479609 || || 28 de gener de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=610 bgcolor=#fefefe
| 479610 || || 23 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=611 bgcolor=#fefefe
| 479611 || || 21 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=612 bgcolor=#E9E9E9
| 479612 || || 25 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=613 bgcolor=#E9E9E9
| 479613 || || 20 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=614 bgcolor=#E9E9E9
| 479614 || || 12 de març de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=615 bgcolor=#d6d6d6
| 479615 || || 18 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=616 bgcolor=#E9E9E9
| 479616 || || 10 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=617 bgcolor=#fefefe
| 479617 || || 21 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=618 bgcolor=#fefefe
| 479618 || || 23 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=619 bgcolor=#d6d6d6
| 479619 || || 16 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=620 bgcolor=#fefefe
| 479620 || || 10 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=621 bgcolor=#E9E9E9
| 479621 || || 5 de maig de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=622 bgcolor=#E9E9E9
| 479622 || || 9 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=623 bgcolor=#fefefe
| 479623 || || 19 de desembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=624 bgcolor=#E9E9E9
| 479624 || || 22 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=625 bgcolor=#E9E9E9
| 479625 || || 17 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=626 bgcolor=#E9E9E9
| 479626 || || 27 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=627 bgcolor=#fefefe
| 479627 || || 5 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=628 bgcolor=#E9E9E9
| 479628 || || 13 de març de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=629 bgcolor=#E9E9E9
| 479629 || || 24 de maig de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=630 bgcolor=#E9E9E9
| 479630 || || 10 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=631 bgcolor=#E9E9E9
| 479631 || || 6 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=632 bgcolor=#fefefe
| 479632 || || 24 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=633 bgcolor=#E9E9E9
| 479633 || || 1 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=634 bgcolor=#d6d6d6
| 479634 || || 19 de gener de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=635 bgcolor=#E9E9E9
| 479635 || || 2 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=636 bgcolor=#fefefe
| 479636 || || 27 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=637 bgcolor=#d6d6d6
| 479637 || || 24 de febrer de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=638 bgcolor=#E9E9E9
| 479638 || || 8 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=639 bgcolor=#fefefe
| 479639 || || 18 de novembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=640 bgcolor=#E9E9E9
| 479640 || || 10 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=641 bgcolor=#E9E9E9
| 479641 || || 15 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=642 bgcolor=#d6d6d6
| 479642 || || 15 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=643 bgcolor=#fefefe
| 479643 || || 10 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=644 bgcolor=#E9E9E9
| 479644 || || 17 de setembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=645 bgcolor=#E9E9E9
| 479645 || || 19 d'abril de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=646 bgcolor=#d6d6d6
| 479646 || || 30 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=647 bgcolor=#d6d6d6
| 479647 || || 31 de març de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=648 bgcolor=#E9E9E9
| 479648 || || 13 de novembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=649 bgcolor=#E9E9E9
| 479649 || || 11 de novembre de 2012 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=650 bgcolor=#E9E9E9
| 479650 || || 22 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=651 bgcolor=#E9E9E9
| 479651 || || 10 de novembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=652 bgcolor=#E9E9E9
| 479652 || || 1 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=653 bgcolor=#d6d6d6
| 479653 || || 8 d'abril de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=654 bgcolor=#E9E9E9
| 479654 || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=655 bgcolor=#E9E9E9
| 479655 || || 9 d'agost de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=656 bgcolor=#d6d6d6
| 479656 || || 14 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=657 bgcolor=#E9E9E9
| 479657 || || 18 de març de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=658 bgcolor=#E9E9E9
| 479658 || || 1 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=659 bgcolor=#E9E9E9
| 479659 || || 19 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=660 bgcolor=#E9E9E9
| 479660 || || 3 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=661 bgcolor=#E9E9E9
| 479661 || || 26 de setembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=662 bgcolor=#d6d6d6
| 479662 || || 10 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=663 bgcolor=#E9E9E9
| 479663 || || 15 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=664 bgcolor=#d6d6d6
| 479664 || || 6 de desembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=665 bgcolor=#fefefe
| 479665 || || 13 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=666 bgcolor=#d6d6d6
| 479666 || || 18 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=667 bgcolor=#fefefe
| 479667 || || 8 de gener de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=668 bgcolor=#d6d6d6
| 479668 || || 4 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=669 bgcolor=#E9E9E9
| 479669 || || 19 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=670 bgcolor=#E9E9E9
| 479670 || || 11 de novembre de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=671 bgcolor=#d6d6d6
| 479671 || || 1 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=672 bgcolor=#d6d6d6
| 479672 || || 20 d'abril de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=673 bgcolor=#fefefe
| 479673 || || 1 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=674 bgcolor=#E9E9E9
| 479674 || || 10 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=675 bgcolor=#d6d6d6
| 479675 || || 8 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=676 bgcolor=#E9E9E9
| 479676 || || 10 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=677 bgcolor=#E9E9E9
| 479677 || || 19 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=678 bgcolor=#fefefe
| 479678 || || 27 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=679 bgcolor=#E9E9E9
| 479679 || || 18 de març de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=680 bgcolor=#d6d6d6
| 479680 || || 19 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=681 bgcolor=#E9E9E9
| 479681 || || 25 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=682 bgcolor=#E9E9E9
| 479682 || || 11 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=683 bgcolor=#E9E9E9
| 479683 || || 14 de març de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=684 bgcolor=#E9E9E9
| 479684 || || 17 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=685 bgcolor=#E9E9E9
| 479685 || || 26 de setembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=686 bgcolor=#E9E9E9
| 479686 || || 13 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=687 bgcolor=#E9E9E9
| 479687 || || 13 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=688 bgcolor=#E9E9E9
| 479688 || || 19 de juny de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=689 bgcolor=#E9E9E9
| 479689 || || 1 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=690 bgcolor=#E9E9E9
| 479690 || || 24 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=691 bgcolor=#E9E9E9
| 479691 || || 12 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=692 bgcolor=#fefefe
| 479692 || || 11 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=693 bgcolor=#d6d6d6
| 479693 || || 16 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=694 bgcolor=#d6d6d6
| 479694 || || 3 de març de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=695 bgcolor=#E9E9E9
| 479695 || || 9 de març de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=696 bgcolor=#E9E9E9
| 479696 || || 10 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=697 bgcolor=#E9E9E9
| 479697 || || 21 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=698 bgcolor=#E9E9E9
| 479698 || || 13 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=699 bgcolor=#E9E9E9
| 479699 || || 10 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=700 bgcolor=#fefefe
| 479700 || || 4 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

479701-479800 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 479701 || || 2 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=702 bgcolor=#E9E9E9
| 479702 || || 5 de setembre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=703 bgcolor=#E9E9E9
| 479703 || || 11 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=704 bgcolor=#d6d6d6
| 479704 || || 31 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=705 bgcolor=#E9E9E9
| 479705 || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=706 bgcolor=#d6d6d6
| 479706 || || 15 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=707 bgcolor=#E9E9E9
| 479707 || || 2 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=708 bgcolor=#E9E9E9
| 479708 || || 9 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=709 bgcolor=#fefefe
| 479709 || || 29 de juliol de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=710 bgcolor=#E9E9E9
| 479710 || || 17 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=711 bgcolor=#d6d6d6
| 479711 || || 28 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=712 bgcolor=#E9E9E9
| 479712 || || 10 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=713 bgcolor=#E9E9E9
| 479713 || || 26 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=714 bgcolor=#E9E9E9
| 479714 || || 1 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=715 bgcolor=#E9E9E9
| 479715 || || 29 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=716 bgcolor=#E9E9E9
| 479716 || || 21 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=717 bgcolor=#d6d6d6
| 479717 || || 19 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=718 bgcolor=#d6d6d6
| 479718 || || 3 de gener de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=719 bgcolor=#E9E9E9
| 479719 || || 12 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=720 bgcolor=#fefefe
| 479720 || || 1 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=721 bgcolor=#d6d6d6
| 479721 || || 2 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=722 bgcolor=#E9E9E9
| 479722 || || 12 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=723 bgcolor=#E9E9E9
| 479723 || || 21 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=724 bgcolor=#fefefe
| 479724 || || 1 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=725 bgcolor=#E9E9E9
| 479725 || || 14 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=726 bgcolor=#d6d6d6
| 479726 || || 16 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=727 bgcolor=#fefefe
| 479727 || || 6 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=728 bgcolor=#E9E9E9
| 479728 || || 19 de març de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=729 bgcolor=#d6d6d6
| 479729 || || 1 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=730 bgcolor=#E9E9E9
| 479730 || || 2 de febrer de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=731 bgcolor=#E9E9E9
| 479731 || || 8 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=732 bgcolor=#d6d6d6
| 479732 || || 23 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=733 bgcolor=#E9E9E9
| 479733 || || 8 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=734 bgcolor=#E9E9E9
| 479734 || || 16 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=735 bgcolor=#E9E9E9
| 479735 || || 25 de març de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=736 bgcolor=#E9E9E9
| 479736 || || 9 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=737 bgcolor=#fefefe
| 479737 || || 16 de desembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=738 bgcolor=#E9E9E9
| 479738 || || 11 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=739 bgcolor=#E9E9E9
| 479739 || || 25 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=740 bgcolor=#d6d6d6
| 479740 || || 14 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=741 bgcolor=#E9E9E9
| 479741 || || 5 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=742 bgcolor=#d6d6d6
| 479742 || || 19 d'abril de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=743 bgcolor=#E9E9E9
| 479743 || || 12 de març de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=744 bgcolor=#E9E9E9
| 479744 || || 18 de desembre de 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=745 bgcolor=#E9E9E9
| 479745 || || 22 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=746 bgcolor=#E9E9E9
| 479746 || || 13 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=747 bgcolor=#fefefe
| 479747 || || 31 de març de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=748 bgcolor=#fefefe
| 479748 || || 28 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=749 bgcolor=#E9E9E9
| 479749 || || 20 de febrer de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=750 bgcolor=#E9E9E9
| 479750 || || 23 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=751 bgcolor=#fefefe
| 479751 || || 7 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=752 bgcolor=#fefefe
| 479752 || || 10 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=753 bgcolor=#E9E9E9
| 479753 || || 3 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=754 bgcolor=#E9E9E9
| 479754 || || 11 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=755 bgcolor=#E9E9E9
| 479755 || || 28 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=756 bgcolor=#fefefe
| 479756 || || 10 de gener de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=757 bgcolor=#E9E9E9
| 479757 || || 7 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=758 bgcolor=#d6d6d6
| 479758 || || 28 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=759 bgcolor=#E9E9E9
| 479759 || || 6 de novembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=760 bgcolor=#E9E9E9
| 479760 || || 23 de novembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=761 bgcolor=#E9E9E9
| 479761 || || 6 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=762 bgcolor=#E9E9E9
| 479762 || || 23 de febrer de 2006 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=763 bgcolor=#E9E9E9
| 479763 || || 7 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=764 bgcolor=#E9E9E9
| 479764 || || 15 de novembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=765 bgcolor=#d6d6d6
| 479765 || || 27 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=766 bgcolor=#E9E9E9
| 479766 || || 11 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=767 bgcolor=#E9E9E9
| 479767 || || 5 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=768 bgcolor=#E9E9E9
| 479768 || || 3 de desembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=769 bgcolor=#E9E9E9
| 479769 || || 19 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=770 bgcolor=#E9E9E9
| 479770 || || 14 de març de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=771 bgcolor=#E9E9E9
| 479771 || || 2 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=772 bgcolor=#E9E9E9
| 479772 || || 30 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=773 bgcolor=#E9E9E9
| 479773 || || 2 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=774 bgcolor=#d6d6d6
| 479774 || || 18 d'abril de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=775 bgcolor=#E9E9E9
| 479775 || || 1 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=776 bgcolor=#E9E9E9
| 479776 || || 17 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=777 bgcolor=#E9E9E9
| 479777 || || 9 d'abril de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=778 bgcolor=#d6d6d6
| 479778 || || 26 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=779 bgcolor=#d6d6d6
| 479779 || || 4 de maig de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=780 bgcolor=#E9E9E9
| 479780 || || 16 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=781 bgcolor=#d6d6d6
| 479781 || || 2 de març de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=782 bgcolor=#d6d6d6
| 479782 || || 30 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=783 bgcolor=#d6d6d6
| 479783 || || 20 de febrer de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=784 bgcolor=#d6d6d6
| 479784 || || 23 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=785 bgcolor=#d6d6d6
| 479785 || || 7 de desembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=786 bgcolor=#E9E9E9
| 479786 || || 2 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=787 bgcolor=#d6d6d6
| 479787 || || 18 de novembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=788 bgcolor=#E9E9E9
| 479788 || || 15 d'octubre de 2012 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=789 bgcolor=#E9E9E9
| 479789 || || 20 de setembre de 2003 || Campo Imperatore || CINEOS ||  ||  —
|-id=790 bgcolor=#d6d6d6
| 479790 || || 3 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=791 bgcolor=#E9E9E9
| 479791 || || 7 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=792 bgcolor=#fefefe
| 479792 || || 30 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=793 bgcolor=#d6d6d6
| 479793 || || 30 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=794 bgcolor=#E9E9E9
| 479794 || || 31 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=795 bgcolor=#d6d6d6
| 479795 || || 2 de març de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=796 bgcolor=#d6d6d6
| 479796 || || 18 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=797 bgcolor=#d6d6d6
| 479797 || || 31 de març de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=798 bgcolor=#E9E9E9
| 479798 || || 18 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=799 bgcolor=#E9E9E9
| 479799 || || 16 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=800 bgcolor=#E9E9E9
| 479800 || || 9 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

479801-479900 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 479801 || || 22 de febrer de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=802 bgcolor=#d6d6d6
| 479802 || || 19 de març de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=803 bgcolor=#E9E9E9
| 479803 || || 28 d'octubre de 1994 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=804 bgcolor=#d6d6d6
| 479804 || || 12 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=805 bgcolor=#E9E9E9
| 479805 || || 26 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=806 bgcolor=#d6d6d6
| 479806 || || 17 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=807 bgcolor=#fefefe
| 479807 || || 19 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=808 bgcolor=#E9E9E9
| 479808 || || 24 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=809 bgcolor=#d6d6d6
| 479809 || || 30 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=810 bgcolor=#d6d6d6
| 479810 || || 4 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=811 bgcolor=#d6d6d6
| 479811 || || 22 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=812 bgcolor=#d6d6d6
| 479812 || || 29 de març de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=813 bgcolor=#E9E9E9
| 479813 || || 16 de març de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=814 bgcolor=#d6d6d6
| 479814 || || 20 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=815 bgcolor=#E9E9E9
| 479815 || || 19 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=816 bgcolor=#E9E9E9
| 479816 || || 11 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=817 bgcolor=#d6d6d6
| 479817 || || 22 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=818 bgcolor=#E9E9E9
| 479818 || || 1 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=819 bgcolor=#E9E9E9
| 479819 || || 13 de novembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=820 bgcolor=#d6d6d6
| 479820 || || 2 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=821 bgcolor=#E9E9E9
| 479821 || || 21 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=822 bgcolor=#E9E9E9
| 479822 || || 11 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=823 bgcolor=#E9E9E9
| 479823 || || 1 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=824 bgcolor=#fefefe
| 479824 || || 4 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=825 bgcolor=#d6d6d6
| 479825 || || 2 de febrer de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=826 bgcolor=#d6d6d6
| 479826 || || 19 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=827 bgcolor=#E9E9E9
| 479827 || || 30 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=828 bgcolor=#E9E9E9
| 479828 || || 15 de març de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=829 bgcolor=#d6d6d6
| 479829 || || 10 de gener de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=830 bgcolor=#d6d6d6
| 479830 || || 28 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=831 bgcolor=#E9E9E9
| 479831 || || 9 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=832 bgcolor=#E9E9E9
| 479832 || || 7 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=833 bgcolor=#E9E9E9
| 479833 || || 26 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=834 bgcolor=#d6d6d6
| 479834 || || 9 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=835 bgcolor=#d6d6d6
| 479835 || || 2 d'abril de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=836 bgcolor=#E9E9E9
| 479836 || || 4 de novembre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=837 bgcolor=#E9E9E9
| 479837 || || 10 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=838 bgcolor=#d6d6d6
| 479838 || || 19 de març de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=839 bgcolor=#d6d6d6
| 479839 || || 1 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=840 bgcolor=#d6d6d6
| 479840 || || 26 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=841 bgcolor=#fefefe
| 479841 || || 12 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=842 bgcolor=#d6d6d6
| 479842 || || 20 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=843 bgcolor=#E9E9E9
| 479843 || || 20 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=844 bgcolor=#d6d6d6
| 479844 || || 29 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=845 bgcolor=#d6d6d6
| 479845 || || 13 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=846 bgcolor=#E9E9E9
| 479846 || || 21 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=847 bgcolor=#d6d6d6
| 479847 || || 22 de març de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=848 bgcolor=#E9E9E9
| 479848 || || 28 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=849 bgcolor=#E9E9E9
| 479849 || || 29 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=850 bgcolor=#d6d6d6
| 479850 || || 29 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=851 bgcolor=#E9E9E9
| 479851 || || 22 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=852 bgcolor=#E9E9E9
| 479852 || || 9 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=853 bgcolor=#E9E9E9
| 479853 || || 16 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=854 bgcolor=#d6d6d6
| 479854 || || 5 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=855 bgcolor=#d6d6d6
| 479855 || || 11 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=856 bgcolor=#E9E9E9
| 479856 || || 15 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=857 bgcolor=#d6d6d6
| 479857 || || 18 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=858 bgcolor=#E9E9E9
| 479858 || || 21 d'abril de 1993 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=859 bgcolor=#E9E9E9
| 479859 || || 3 de desembre de 2012 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=860 bgcolor=#E9E9E9
| 479860 || || 30 de desembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=861 bgcolor=#E9E9E9
| 479861 || || 17 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=862 bgcolor=#E9E9E9
| 479862 || || 18 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=863 bgcolor=#E9E9E9
| 479863 || || 28 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=864 bgcolor=#E9E9E9
| 479864 || || 8 d'abril de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=865 bgcolor=#d6d6d6
| 479865 || || 19 d'abril de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=866 bgcolor=#d6d6d6
| 479866 || || 1 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=867 bgcolor=#E9E9E9
| 479867 || || 16 de gener de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=868 bgcolor=#d6d6d6
| 479868 || || 4 de maig de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=869 bgcolor=#fefefe
| 479869 || || 16 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=870 bgcolor=#d6d6d6
| 479870 || || 17 de novembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=871 bgcolor=#d6d6d6
| 479871 || || 31 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=872 bgcolor=#d6d6d6
| 479872 || || 29 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=873 bgcolor=#E9E9E9
| 479873 || || 20 de novembre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=874 bgcolor=#E9E9E9
| 479874 || || 18 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=875 bgcolor=#E9E9E9
| 479875 || || 19 de febrer de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=876 bgcolor=#d6d6d6
| 479876 || || 27 de març de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=877 bgcolor=#d6d6d6
| 479877 || || 5 de novembre de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=878 bgcolor=#E9E9E9
| 479878 || || 16 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=879 bgcolor=#d6d6d6
| 479879 || || 11 de març de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=880 bgcolor=#d6d6d6
| 479880 || || 28 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=881 bgcolor=#d6d6d6
| 479881 || || 21 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=882 bgcolor=#E9E9E9
| 479882 || || 8 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=883 bgcolor=#d6d6d6
| 479883 || || 26 de setembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=884 bgcolor=#d6d6d6
| 479884 || || 9 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=885 bgcolor=#d6d6d6
| 479885 || || 21 d'abril de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=886 bgcolor=#d6d6d6
| 479886 || || 3 de novembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=887 bgcolor=#d6d6d6
| 479887 || || 20 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=888 bgcolor=#E9E9E9
| 479888 || || 2 de febrer de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=889 bgcolor=#d6d6d6
| 479889 || || 13 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=890 bgcolor=#d6d6d6
| 479890 || || 3 de març de 2008 || XuYi || PMO NEO ||  ||  —
|-id=891 bgcolor=#E9E9E9
| 479891 || || 1 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=892 bgcolor=#E9E9E9
| 479892 || || 1 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=893 bgcolor=#d6d6d6
| 479893 || || 1 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=894 bgcolor=#d6d6d6
| 479894 || || 1 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=895 bgcolor=#fefefe
| 479895 || || 27 de gener de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=896 bgcolor=#d6d6d6
| 479896 || || 15 de maig de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=897 bgcolor=#E9E9E9
| 479897 || || 2 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=898 bgcolor=#d6d6d6
| 479898 || || 28 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=899 bgcolor=#E9E9E9
| 479899 || || 21 de març de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=900 bgcolor=#d6d6d6
| 479900 || || 10 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

479901–480000 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 479901 || || 15 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=902 bgcolor=#d6d6d6
| 479902 || || 22 d'abril de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=903 bgcolor=#d6d6d6
| 479903 || || 23 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=904 bgcolor=#E9E9E9
| 479904 || || 8 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=905 bgcolor=#E9E9E9
| 479905 || || 20 d'octubre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=906 bgcolor=#E9E9E9
| 479906 || || 10 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=907 bgcolor=#d6d6d6
| 479907 || || 31 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=908 bgcolor=#E9E9E9
| 479908 || || 10 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=909 bgcolor=#d6d6d6
| 479909 || || 4 de novembre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=910 bgcolor=#d6d6d6
| 479910 || || 27 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=911 bgcolor=#d6d6d6
| 479911 || || 19 de març de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=912 bgcolor=#d6d6d6
| 479912 || || 23 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=913 bgcolor=#E9E9E9
| 479913 || || 20 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=914 bgcolor=#E9E9E9
| 479914 || || 7 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=915 bgcolor=#d6d6d6
| 479915 || || 15 de gener de 2013 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=916 bgcolor=#d6d6d6
| 479916 || || 18 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=917 bgcolor=#d6d6d6
| 479917 || || 10 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=918 bgcolor=#E9E9E9
| 479918 || || 8 d'abril de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=919 bgcolor=#d6d6d6
| 479919 || || 20 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=920 bgcolor=#E9E9E9
| 479920 || || 8 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=921 bgcolor=#d6d6d6
| 479921 || || 6 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=922 bgcolor=#d6d6d6
| 479922 || || 5 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=923 bgcolor=#d6d6d6
| 479923 || || 31 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=924 bgcolor=#d6d6d6
| 479924 || || 29 de juliol de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=925 bgcolor=#E9E9E9
| 479925 || || 2 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=926 bgcolor=#d6d6d6
| 479926 || || 22 d'agost de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=927 bgcolor=#d6d6d6
| 479927 || || 31 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=928 bgcolor=#E9E9E9
| 479928 || || 17 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=929 bgcolor=#d6d6d6
| 479929 || || 16 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=930 bgcolor=#d6d6d6
| 479930 || || 23 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=931 bgcolor=#d6d6d6
| 479931 || || 14 de setembre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=932 bgcolor=#d6d6d6
| 479932 || || 4 de desembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=933 bgcolor=#E9E9E9
| 479933 || || 9 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=934 bgcolor=#E9E9E9
| 479934 || || 3 de febrer de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=935 bgcolor=#E9E9E9
| 479935 || || 3 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=936 bgcolor=#E9E9E9
| 479936 || || 15 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=937 bgcolor=#E9E9E9
| 479937 || || 9 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=938 bgcolor=#E9E9E9
| 479938 || || 14 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=939 bgcolor=#d6d6d6
| 479939 || || 18 de setembre de 2006 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=940 bgcolor=#d6d6d6
| 479940 || || 5 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=941 bgcolor=#d6d6d6
| 479941 || || 27 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=942 bgcolor=#d6d6d6
| 479942 || || 9 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=943 bgcolor=#d6d6d6
| 479943 || || 29 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=944 bgcolor=#d6d6d6
| 479944 || || 30 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=945 bgcolor=#E9E9E9
| 479945 || || 4 de febrer de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=946 bgcolor=#E9E9E9
| 479946 || || 8 d'octubre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=947 bgcolor=#d6d6d6
| 479947 || || 10 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=948 bgcolor=#d6d6d6
| 479948 || || 21 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=949 bgcolor=#d6d6d6
| 479949 || || 20 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=950 bgcolor=#E9E9E9
| 479950 || || 7 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=951 bgcolor=#E9E9E9
| 479951 || || 18 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=952 bgcolor=#E9E9E9
| 479952 || || 20 de febrer de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=953 bgcolor=#E9E9E9
| 479953 || || 2 de febrer de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=954 bgcolor=#d6d6d6
| 479954 || || 2 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=955 bgcolor=#E9E9E9
| 479955 || || 19 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=956 bgcolor=#d6d6d6
| 479956 || || 21 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=957 bgcolor=#d6d6d6
| 479957 || || 22 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=958 bgcolor=#d6d6d6
| 479958 || || 31 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=959 bgcolor=#d6d6d6
| 479959 || || 14 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=960 bgcolor=#d6d6d6
| 479960 || || 18 de novembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=961 bgcolor=#d6d6d6
| 479961 || || 1 de novembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=962 bgcolor=#d6d6d6
| 479962 || || 10 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=963 bgcolor=#d6d6d6
| 479963 || || 16 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=964 bgcolor=#E9E9E9
| 479964 || || 30 de gener de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=965 bgcolor=#d6d6d6
| 479965 || || 8 d'abril de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=966 bgcolor=#d6d6d6
| 479966 || || 1 de desembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=967 bgcolor=#d6d6d6
| 479967 || || 2 d'abril de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=968 bgcolor=#d6d6d6
| 479968 || || 4 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=969 bgcolor=#E9E9E9
| 479969 || || 24 d'abril de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=970 bgcolor=#d6d6d6
| 479970 || || 17 de gener de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=971 bgcolor=#d6d6d6
| 479971 || || 17 de maig de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=972 bgcolor=#d6d6d6
| 479972 || || 28 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=973 bgcolor=#E9E9E9
| 479973 || || 15 de juny de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=974 bgcolor=#d6d6d6
| 479974 || || 1 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=975 bgcolor=#d6d6d6
| 479975 || || 10 d'abril de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=976 bgcolor=#d6d6d6
| 479976 || || 19 d'abril de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=977 bgcolor=#d6d6d6
| 479977 || || 12 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=978 bgcolor=#d6d6d6
| 479978 || || 30 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=979 bgcolor=#d6d6d6
| 479979 || || 25 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=980 bgcolor=#d6d6d6
| 479980 || || 9 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=981 bgcolor=#d6d6d6
| 479981 || || 3 de maig de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=982 bgcolor=#d6d6d6
| 479982 || || 2 de novembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=983 bgcolor=#E9E9E9
| 479983 || || 4 de desembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=984 bgcolor=#E9E9E9
| 479984 || || 14 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=985 bgcolor=#E9E9E9
| 479985 || || 15 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=986 bgcolor=#E9E9E9
| 479986 || || 11 de desembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=987 bgcolor=#d6d6d6
| 479987 || || 29 de març de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=988 bgcolor=#E9E9E9
| 479988 || || 4 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=989 bgcolor=#E9E9E9
| 479989 || || 27 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=990 bgcolor=#E9E9E9
| 479990 || || 19 de març de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=991 bgcolor=#d6d6d6
| 479991 || || 13 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=992 bgcolor=#E9E9E9
| 479992 || || 17 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=993 bgcolor=#E9E9E9
| 479993 || || 10 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=994 bgcolor=#d6d6d6
| 479994 || || 1 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=995 bgcolor=#d6d6d6
| 479995 || || 27 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=996 bgcolor=#d6d6d6
| 479996 || || 19 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=997 bgcolor=#d6d6d6
| 479997 || || 11 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=998 bgcolor=#E9E9E9
| 479998 || || 16 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=999 bgcolor=#d6d6d6
| 479999 || || 5 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=000 bgcolor=#d6d6d6
| 480000 || || 5 de març de 2013 || Catalina || CSS ||  ||  —
|}

Referències 
 Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (475001)-(480000) (IAU Minor Planet Center) 

Llistes d'asteroides (470001-480000)